Miejscowości w Polsce:
 Szumleś Królewski
 Szumleś Szlachecki